Узлісся — простір біля лісу
 «Узлісся» — картина Т. Г. Шевченко

Села:
 Узлісся — Луганська область, Біловодський район
 Узлісся — Рівненська область, Сарненський район
Інше:
 Узлісся — база відпочинку біля Львова